Nositeli jména František Peterka jsou následující lidé:

 František Peterka (malíř) (1920–2007) – český malíř
 František Peterka (herec) (1922–2016) – český herec